

Погреби (Поґреби) — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт

Погреби — село, Брянська область, Брасовський район

Села:
 Погреби — Київська область, Броварський район
 Погреби — Київська область, Білоцерківський район (до 2020 року — Васильківський район)
 Погреби — Київська область, Білоцерківський район (до 2020 року — Тетіївський район)
 Погреби — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Глобинський район)
 Погреби — Сумська область, Роменський район
 Погреби — Черкаська область, Золотоніський район
 Погреби — Чернігівська область, Прилуцький район

Інше:
 Погреби (притока Жернівки)
 Погреби (зупинний пункт)